Гай Семпроний Тудитан:

 Гай Семпроний Тудитан (претор);
 Гай Семпроний Тудитан (легат);
 Гай Семпроний Тудитан (консул)